A Passage in Time () — первый альбом-сборник группы Dead Can Dance, выпущенный на американском лейбле «Rykodisc» в октябре 1991 года специально для продажи в США. В 1998 году, после ремастеринга, сборник был выпущен для продаж по всему миру.

Об альбоме 
Для сборника были отобраны композиции преимущественно с двух предшествующих альбомов группы — «The Serpent's Egg» и «Aion», ни одной с дебютного, один трек со второго диска «Spleen and Ideal» и два — с третьего «Within the Realm of a Dying Sun». Две композиции, «Bird» и «Spirit», были записаны специально для данного релиза.

Список композиций 

Сборники 1991 года
Сборники на английском языке
Альбомы Dead Can Dance
Альбомы Rykodisc